FAP steht für:
 FAP (Unternehmen), serbischer Hersteller von LKW und Bussen
 Fachtechnisches Aufsichtspersonal in der Kampfmittelräumung
 Fahrausweisprüfung, Kontrolle von Fahrkarten im ÖPNV, zum Teil auch für Fahrausweisprüfer (Kontrolleur)
 Fahrstraßenanpassung, Schnittstelle zwischen Stellwerken
 Familiäre adenomatöse Polyposis, vererbliche Darmerkrankung
 Federal Art Project, Arbeitsbeschaffungsprogramm für Künstler in den 1930er Jahren in den USA
 Fibroblasten-Aktivierungs-Protein (fibroblast activation protein), Oberflächenprotease
 Filtre à particules, die französische Bezeichnung für einen Dieselrußpartikelfilter, im deutschsprachigen Raum als Typangabe bei Autos französischer Hersteller verbreitet
 Final Anthropic Principle, finales (endgültiges) anthropisches Prinzip
 Força Aérea Portuguesa (dt. portugiesische Luftstreitkräfte)
 Fuerza Aérea del Perú (dt. peruanische Luftstreitkräfte)
 Fuerza Aérea Paraguaya (dt. paraguayische Luftstreitkräfte)
 Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, ehemalige in Deutschland bestehende rechtsextremistische Partei
 Frente Amplio Progresista, eine Allianz argentinischer Parteien
 Frangible Armour Piercing, eine Modifikation der FAPDS-Munition
 Forces Armées Populaires, eine Rebellengruppe im Tschad

fap steht für:
 Palor (ISO-639-3-Code), eine der Cangin-Sprachen

FAP